Jméno a příjmení Michelle Williamsová má více nositelek:

 Michelle Williamsová (herečka) (* 1980) – americká herečka
 Michelle Williamsová (zpěvačka) (* 1980) – americká zpěvačka, textařka a herečka